William Manson est un nom pouvant désigner:

William Manson (1867-1953), homme politique canadien de Colombie-Britannique
William J. Manson (1872-1948), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (1882-1958), théologien britannique

Manson, William